Arthur Shearly Cripps – religioso e missionario britannico
 Bruce Cripps, noto come Bruce Welch – chitarrista, cantante e produttore discografico britannico
 Charles Cripps, I barone Parmoor – politico inglese
 Stafford Cripps – politico inglese